Medway (rivier), een rivier in zuidoost Engeland
Slag bij Medway, een veldslag in 43 n.Chr.
Medway (Engeland), een stedelijk gebied in de Engelse regio South East England
De Tocht naar Chatham (Raid on the Medway), een 17e-eeuwse zeeslag in de baai van de Medway